Brocks ist der Familienname folgender Personen:

 Bea Brocks (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Hendrik Brocks (1942–2023), indonesischer Radrennfahrer
 Karl-Heinz Brocks († 2010), deutscher Ingenieur und Hochschulrektor

Siehe auch:
 Brox
 Brockes
 Broeckx
 Brock